Sebastian Schilt, né le  à Hasle-Rüegsau en Suisse, est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Biographie 

Pendant sa carrière, il a joué pour le Genève-Servette Hockey Club, le Lausanne Hockey Club le Schlittschuh Club Langnau Tigers et le Hockey Club Fribourg-Gottéron depuis 2012.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004||Genève-Servette HC U20||Juniors Élites A||14||0||1||1||6||-||-||-||-||-
|-
|2004-2005||Genève-Servette HC U20||Juniors Élites A|| || || || || || || || || || 
|-
|rowspan="2"|2005-2006||Genève-Servette HC||LNA||25||0||0||0||25||6||0||1||1||2
|-
|Genève-Servette HC U20||Juniors Élites A|| || || || || || || || || || 
|-
|rowspan="3"|2006-2007||Genève-Servette HC||LNA||39||0||3||3||30||5||0||0||0||4
|-
|Lausanne HC||LNB||4||0||0||0||4||-||-||-||-||-
|-
|Genève-Servette HC U20||Juniors Élites A|| || || || || || || || || || 
|-
|2007-2008||Genève-Servette HC||LNA||43||1||5||6||43||15||0||0||0||16
|-
|rowspan="2"|2008-2009||Genève-Servette HC||LNA||50||0||2||2||67||1||0||0||0||0
|-
|Lausanne HC||LNB||4||0||1||1||4||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="2"|2009-2010||Genève-Servette HC||LNA||5||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|Lausanne HC||LNB||38||3||6||9||28||21||0||1||1||28
|-
|2010-2011||SC Langnau Tigers||LNA||45||4||14||18||57||4||0||2||2||4
|-
|2011-2012||SC Langnau Tigers||LNA||37||2||6||8||30||4||1||0||1||2
|-
|2012-2013||HC Fribourg-Gottéron||LNA||47||0||7||7||56||27||2||1||3||49
|-
|2013-2014||HC Fribourg-Gottéron||LNA|| 45 || 1 || 7 || 8 || 92 || 10 || 0 || 2 || 2 || 6
|-
|2014-2015||HC Fribourg-Gottéron||LNA||49||2||8||10||24||6||0||1||1||4
|-
|2015-2016||HC Fribourg-Gottéron||LNA||44 || 0 || 9 || 9 || 75 || 5 || 1 || 1 || 2 || 14 
|-
| 2015-2016||HC Martigny Red ice||LNB||1 ||0 ||0 ||0 || 2||-||-||-||-||-
|-
|2016-2017||HC Fribourg-Gottéron||LNA|| 29 || 2 || 5 || 7 || 53 || 11 || 1 || 6 || 7 || 8 
|-
|2017-2018||HC Fribourg-Gottéron ||LNA||21 || 0 || 3 || 3 || 10 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2 
|-
|2018-2019||HC Fribourg-Gottéron||LNA||37 || 3 || 6 || 9 || 72 || 5 || 1 || 1 || 2 || 4 
|-
|2019-2020||SC Langnau Tigers||LNA||36||3||6||9||14||-||-||-||-||-
|-
|2020-2021||SC Langnau Tigers||LNA||37||0||2||2||40||-||-||-||-||-
|-
| 2021-2022|| SC Langnau Tigers||LNA ||  || 

| 2006 ||  Suisse -20 ans || Championnat du monde -20 ans || 6 || 0 || 1 || 1 || 10 || 
|-
|2012||HC Fribourg-Gottéron||Trophée européen||8||0||1||1||2|| de la division Est
|-
|2012||HC Fribourg-Gottéron||Coupe Spengler||4||0||0||0||2||Demi-finaliste
|-
|2013||HC Fribourg-Gottéron||Trophée européen||8 || 1 || 1 || 2 || 10 || de la division Est

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en mai 1987
Naissance dans le canton de Berne
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif bernois
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du Lausanne HC
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HC Red Ice Martigny-Verbier-Entremont
Défenseur de hockey sur glace